Кыштым:

 Кыштым — город в Челябинской области России
 Кыштым — река в России (Челябинская область), приток озера Сазаново (бассейн реки Обь)
 Кыштым — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги на линии Челябинск-Главный — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский, расположена в городе Кыштым

См. также 
 Кыштымы